PRCP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 496 амінокислот, а молекулярна маса — 55 800.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, карбоксипептидаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у лізосомі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Протеази
Некатегоризовані білки